Левашо́во () — посёлок в России, внутригородское муниципальное образование в составе Выборгского района города федерального значения Санкт-Петербурга.

Население —  чел. ().

История 
Возникновение посёлка Левашово обусловлено строительством железной дороги на Выборг, которое было завершено в 1870 году. Своим названием посёлок обязан графу В. В. Левашову, который во второй половине девятнадцатого столетия был владельцем соседствующего имения Осиновая Роща. В Осиновой Роще сохранилось здание бывшего дворца Левашовых, возведённое в последней четверти XVIII века в стиле русского классицизма по проекту архитектора И. Е. Старова.

В конце XIX — начале XX века Левашово было дачной местностью.

.

После перехода популярных дачных мест к Финляндии в Левашово снимали дачи многие видные деятели культуры.

В 1920 году в посёлке проживало: мужчин — 375, женщин — 525, всего — 900 человек.

В 1923 году в посёлке проживало: мужчин — 431, женщин — 525, всего — 956 человек.

ЛЕВАШОВО — деревня Левашовского сельсовета Парголовской волости, 344 хозяйства, 1006 душ.
Из них: русских — 263 хозяйства, 753 души; финнов-ингерманландцев — 28 хозяйств, 95 душ; финнов-суоми — 10 хозяйств, 26 душ; немцев — 10 хозяйств, 30 душ; эстов — 14 хозяйств, 48 душ; поляков — 5 хозяйств, 15 душ; латышей — 9 хозяйств, 21 душа; литовцев — 2 хозяйства, 7 душ; украинцев — 1 хозяйство, 1 душа; шведов — 1 хозяйство, 5 душ; корейцев — 1 хозяйство, 5 душ.(1926 год)

ЛЕВАШОВО — деревня Левашовского сельсовета, 3012 чел. (1939 год)

К посёлку Левашово относятся бывшие посёлки при воинских частях Левашово-2 и Новосёлки.

В 1930-х годах над железной дорогой был построен Левашовский путепровод, по которому проходит Горское шоссе.

Границы посёлка определяются законом Санкт-Петербурга «О территориальном устройстве Санкт-Петербурга».

Население

Памятные места 

 Левашовское мемориальное кладбище (мемориал «Левашовская пустошь») — основное место тайного захоронения жертв Большого террора Ленинграда в 1930-х годах и позже; здесь захоронены около 45 тысяч расстрелянных.
 Церковь Святого Николая Чудотворца (ул. Володарского, 21)
 Дача Агафона Фаберже (под угрозой разрушения)

Транспорт

Станция 

Железнодорожная станция Левашово Октябрьской железной дороги на участке Санкт-Петербург — Выборг (между станцией Парголово и платформой Песочная).

Автобус 
 75 (улица Жени Егоровой — Новосёлки)
 84 (Песочная — Сертолово — Новосёлки)

Аэродром 

Военный аэродром «Левашово» планируется сделать аэродромом совместного базирования. Согласно проекту, помимо военной, там будет располагаться гражданская авиация. Инвестировать проект будет «Газпром», а «Газпромавиа» выступит в качестве эксплуатанта и авиакомпании, которая будет там базироваться.

Примечания

Ссылки 
 По Санкт-Петербургской губернии
 Портал Северо-Запада России

Бывшие пригороды Санкт-Петербурга
Муниципальные образования Санкт-Петербурга
Выборгский район (Санкт-Петербург)